Алкасер-ду-Сал — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Сетубал.
 Замок Алкасер-ду-Сал — средневековый замок в Португалии в городе Алкасер-ду-Сал, округ Сетубал.